Az olasz labdarúgó-bajnokság első osztályának 1993–1994-es szezonja volt a Serie A 92. szezonja.

Tabella

Góllövőlista

Eredmények

Lásd még 
 1993–1994-es Serie B
 1993–1994-es Serie C1
 1993–1994-es Serie C2
 1993–1994-es Coppa Italia

Jegyzetek 

Serie A szezonok
Olasz 1
Olasz 1